Новоуральск — название населённых пунктов в России:

 Новоуральск — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Новоуральск — село в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Новоуральск — город-ЗАТО в Свердловской области.